José Ortega – artista spagnolo
José Ortega – ciclista spagnolo
José Ortega – giocatore di baseball venezuelano
José Francisco Robles Ortega – cardinale e arcivescovo cattolico messicano
José Ortega y Gasset – filosofo e saggista spagnolo
José Gómez Ortega – torero spagnolo